Polsko-Fińska Izba Gospodarcza (fiń. Puolalais-Suomalainen Kauppakamari, ang. Polish-Finnish Chamber of Commerce) – utworzona dla wspomagania rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Finlandią, oraz popierania polskich interesów gospodarczych w Finlandii i fińskich interesów gospodarczych w Polsce.

W 2009 powołano w Helsinkach Fińsko-Polską Izbę Handlową (Suomi-Puola kauppakamari).

Siedziba
Mieści się w kamienicy Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2015).

Zobacz też
 Finpro
 Ambasada Finlandii w Polsce
 Ambasada RP w Helsinkach
 Skandynawsko-Polska Izba Handlowa

Izby gospodarcze
Gospodarka Finlandii
Stosunki polsko-fińskie